Майкл Ви́нсент Кин (; 11 января 1993 года, Стокпорт, Большой Манчестер, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Англии.

Клубная карьера 
Воспитанник Академии «Манчестер Юнайтед», в которую попал в 2009 году. 25 декабря 2011 года дебютировал в основной команде «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену в матче Кубка лиги против «Олдершота». В Премьер-лиге дебютировал 24 августа 2014 года в матче «Манчестер Юнайтед» против «Сандерленда».

В 2012—2015 годах четырежды уходил из «Юнайтед» в аренду — в такие клубы, как «Лестер Сити», «Дерби Каунти», «Блэкберн Роверс» и «Бернли». После успешной игры в первой половине сезона 2014/15 «Бернли» решил выкупить права на футболиста, и 8 января 2015 года Кин перешёл в этот клуб уже на постоянной основе, подписав контракт на три с половиной года.

В сезоне 2014/15 принял участие в 21 матче «Бернли» в АПЛ, однако клуб по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги. В сезоне 2015/16 отыграл в 44 матчах «кларетовых» в Чемпионшипе, забил 5 голов и помог команде вернуться в АПЛ.

26 сентября 2016 года забил свой первый гол в АПЛ, поразив ворота «Уотфорда». Всего в сезоне 2016/17 принял участие в 35 матчах «Бернли» в Премьер-лиге, в которых отметился двумя забитыми голами. По итогам сезона был номинирован на звание молодого игрока года по версии ПФА.

3 июля 2017 года перешёл в футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет.

Карьера в сборной 
Кин представлял сборную Ирландии до 17 лет, однако в дальнейшем начал выступление за английские сборные.

22 марта 2017 года дебютировал за главную сборную страны, в товарищеском матче против сборной Германии, выйдя на поле с первых минут и сыграв весь матч без замен. Матч закончился поражением англичан со счётом 0:1. Принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, однако в заявку на сам турнир включён не был.

Личная жизнь 
Брат-близнец Майкла, Уилл, также является профессиональным футболистов и воспитанником «Манчестер Юнайтед».

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 12 матчей / 1 гол; 10 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Достижения

Командные 
 «Бернли»
 Победитель Чемпионшипа: 2015/16
 Сборная Англии
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Ирландии
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Эвертон»